O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2013 o Super 10 foi a 50° edição da competição, a décima organizada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), disputada pelas dez melhores equipes de rugby do Brasil.

Participantes

Formato 
O Torneio foi disputado em primeira fase, semifinais e final.
Na primeira fase as 10 equipes formaram um único grupo, com jogos todos contra todos em turno único. 
Ao final dos jogos da fase de classificação, as 4 equipes melhores colocadas passaram às semifinais, com os jogos sob o mando da CBRu. 
O ultimo colocado na fase de classificação enfrentará o campeão da Copa do Brasil de Rugby de 2013, em jogo único, com mando de campo do campeão da Copa do Brasil. 
As semifinais foram no Ibirapuera. 
A final foi na Arena Barueri.

Primeira Fase

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Tabela

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

Fase Final

Semifinais

Final

Premiação

Repescagem para o Brasileiro 2014
Repescagem entre a equipe vencedora da Copa do Brasil de Rugby de 2013 e a última equipe da tabela de classificação do Brasileirão 2013 e para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2014.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby

Ligações externas 
 Página oficial do Super 10
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil